Немецкие подводные лодки
 U-122 (1918)
 U-122 (1940)